Il doppio  del Trophee des Alpilles 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jiří Krkoška e Lukáš Lacko hanno battuto in finale 6–1, 3–6, [10–3] Ruben Bemelmans e Niels Desein.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Colin Fleming /  Ken Skupski (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Olivier Charroin (semifinali)

 Ruben Bemelmans /  Niels Desein (finale) 
 Alex Bogdanović /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Trophée des Alpilles 2009